Лучший легкоатлет года в Европе () — ежегодная премия, присуждаемая двум легкоатлетам (мужчине и женщине), которые выступают за европейскую страну. Премия организована Европейской легкоатлетической ассоциацией, вручается с 1993 года.

С 2007 года вручается премия «Восходящая звезда европейской атлетики» лучшим молодым легкоатлетам, не достигшим 23-летнего возраста.

В 2002—2008 годах спонсором награждения выступала компания , а в 2009 году — итальянская компания .

Победители

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации 

Призы и награды в лёгкой атлетике